La Belle  (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 La Belle (restaurant), een restaurant in België met een Michelinster